Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Hambourg du 15 au .

Mima Jaušovec remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mima Jaušovec et Virginia Ruzici.

Résultats en simple

Parcours 
28 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
15 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Allemagne
Événement sportif à Hambourg
Sport en Allemagne en 1978
Tennis en mai 1978